Hontoriano – abitanti di Hontoria de Valdearados
Hontoriano – abitanti di Hontoria del Pinar